Grib steht für
 Tomasch Tomaschewitsch Grib (1895–1938), ein belarussischer Schriftsteller und Politiker
 GRIB, ein üblicherweise in der Meteorologie verwendetes Datenformat

Siehe auch:
 Grip
 Crib
 Cribb